Свина:

 Свина — река, разделяющая острова Узедом и Волин и соединяющая Щецинскую лагуну с Померанской бухтой.
 Свина — река в Витебской области Белоруссии.

См. также 
 Свиная